Celep kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Celep, Sukoharjo, by, Jawa Tengah, 
 Celep, Sragen, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar